Пе́рвая Аэропо́ртовская у́лица (название утверждено 30 марта 1951 года (по другим данным название с 1940 года), с 1922 года — Пе́рвая Инвали́дная у́лица, до этого — Коптевский проезд, Безымя́нная у́лица) — улица в Северном административном округе города Москвы на территории района Аэропорт. Соединяет Ленинградский проспект и Красноармейскую улицу. Нумерация домов начинается от Ленинградского проспекта.

Происхождение названий 
Названа по находившемуся поблизости бывшему Московскому аэропорту. Название «1-я Инвалидная» получила по существовавшему здесь дому для инвалидов. Порядковый номер в названии объясняется тем, что до перестройки района в 1960-е годы немного западнее параллельно проходила 2-я Аэропортовская улица, но, несмотря на упразднение последней, 1-ю Аэропортовскую было решено не переименовывать. Существовавший на этом месте изначально Коптевский проезд назван по находившейся неподалёку деревне Коптево (ныне район Москвы).

История

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 дом 1 — Средняя школа № 152
 дом 5 — Центральная поликлиника Литфонда
По чётной стороне:

 дом 6 — жилой многоквартирный дом 1980 года постройки

Транспорт 
 Станция метро «Аэропорт».

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Первая Аэропортовская улица
 Первая Аэропортовская улица на www.mom.ru
 Интересные места и события на карте